Dragoncello – pianta aromatica
Dragoncello – pesce di mare, e più in generale a tutta la famiglia Callionymidae
Dragoncello – frazione di Roma
Dragoncello – frazione di Poggio Rusco in provincia di Mantova